Но́вая Наза́ровка — ныне упразднённая деревня, входившая до 2008 года в состав Шемаринского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области.

Деревня располагалась на правом берегу реки Пьяны близ её истока.

Население 
 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 3 человек.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Нижегородской области